Montižana je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 55 stanovnika te 18 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 57 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji